Эспин (, , ) — английская и испанская фамилия.

Известные носители:
 Эспин, Ана Берта (род. 1958) — мексиканская актриса.
 Эспин, Вильма (1930—2007) — общественный деятель Кубы. Супруга председателя Госсовета Кубы Рауля Кастро. Мать Мариэлы Кастро Эспин.
 Эспин, Джон (1872—1966) — британский яхтсмен.
 Эспин, Лес (1938—1995) — американский политик-демократ.
 Эспин, Томас (1858—1934) — английский астроном и религиозный деятель.
 Эспин, Якоб Марк (1806—1860) — швейцарский врач; известен своими работами по медицинской статистике.

См. также 
 Кастро Эспин, Мариэла (род. 1962) — член Всемирной ассоциации сексуального здоровья и активист ЛГБТ-движения Кубы.

Примечания